Kampar steht für:

 Kampar (Fluss), einen Fluss auf Sumatra
 Kampar (Regierungsbezirk), ein indonesischer Verwaltungsbezirk auf Sumatra
 Kampar (Perak), Hochschulstadt im Bundesstaat Perak in Malaysia 
 eine Namensform des tamilischen Dichters Kamban (Dichter)